Amenhotep (v překladu z egyptštiny „Amon je spokojen“) je staroegyptské jméno, které může označovat:

 Amenhotepa I.
 Amenhotepa II.
 Amenhotepa III.
 Amenhotepa IV. (Achnatona)

 Amenhotepa, syna Hapuova

Dále může být názvem pro:
 Amenhotep (planetka) 

Egyptská jména